Хуан Лопес
 Лопес Фонтана, Хуан (1908—1983) — уругвайский футбольный тренер.
 Лопес, Хуан Мануэль (род. 1983) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Лопес, Хуан Мануэль (род. 1969) — испанский футболист.
 Лопес, Хуан Мартин (род. 1985) — аргентинский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2016 года.